Жувене́ль дез Юрсе́н (; варианты Жувеналь, Урсен, Юрсан):

  — французский аристократический род, к которому принадлежали:
  — адвокат и государственный деятель.
 Жувенель дез Юрсен, Жан (1388–1473) — священник, историк и дипломат.
  — канцлер Франции (1445—1461 и 1465—1472); его портрет выставлен в Лувре.
  — священник и дипломат.
 Жувенель дез Юрсен, Бертран де (1903—1987) — философ и экономист.

См. также 
 ; 1642—1722) — влиятельная интриганка и дипломат из рода Ла-Тремойль; жена римского принца Флавио Орсини (Flavio Orsini; 1620—1698), офранцузившая свою итальянскую фамилию.

Примечания 

Дворянские роды Франции